Invader (engl.: „Eindringling“) steht für:
 Invader – Besuch aus dem All, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film von 1996
 Douglas A-26, ein 1944 in Dienst gestellter US-amerikanischer Bomber
 North American A-36, ein 1942 in Dienst gestellter US-amerikanischer Sturzkampfbomber
 Gilbern Invader, ein britisches Automodell
 Invader (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Autokit Industries, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Invader
 Invader (Künstler), ein französischer Streetart-Künstler
 Steve Corino (* 1973), kanadischer Wrestler, Ringname

INVADER steht für:
 INVADER, ein japanischer Satellit

Siehe auch:
 Invasor

Abkürzung